Simpsonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Simpsonville (Kentucky)
 Simpsonville (Maryland)
 Simpsonville (New York)
 Simpsonville (South Carolina)
 Simpsonville (Vermont)